East Fork Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 East Fork Township (Arkansas)
 East Fork Township (Clinton County, Illinois)
 East Fork Township (Montgomery County, Illinois)
 East Fork Township (Benson County, North Dakota)
 East Fork Township (Williams County, North Dakota)